est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

Le nom de famille Ishibashi est notamment porté par :
 Ishibashi Ningetsu (1865-1926), de son vrai nom Ishibashi Tomokichi, critique littéraire et auteur japonais ;
 Tanzan Ishibashi (1884-1973), journaliste puis Premier ministre du Japon ;
 Shōjirō Ishibashi (1889-1976), homme d'affaires japonais, fondateur de la société Bridgestone ;
 Renji Ishibashi (1941-), acteur et doubleur japonais ;
 Katsuhiko Ishibashi (1944-), sismologue japonais ;
 Ryō Ishibashi (1956-), un acteur japonais ;
 Takaaki Ishibashi (1961-), humoriste, chanteur et acteur japonais ;
 Noriko Ishibashi (1970-), joueuse internationale de football japonaise ;
 Kaoru Ishibashi (1975-), chanteur-compositeur-interprète américain d'origine japonaise, connu par son nom de scène Kishi Bashi ;
 Manabu Ishibashi (1992-), coureur cycliste japonais.

Astronomie 
 (7710) Ishibashi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais